Estadística: Dispersió (matemàtiques), grau de distanciament d'un conjunt de valors respecte al seu valor mitjà
 Física:
 Dispersió (física), fenomen pel qual un conjunt de partícules que es mou en una direcció determinada rebota successivament amb les partícules del medi pel qual es mou fins a perdre una direcció privilegiada de moviment
 Dispersió òptica, fenomen de separació de les longituds d'ona en travessar un medi a causa del fet que la velocitat depèn de la longitud d'ona 
 Dispersió o difracció en acústica, es produeix quan una ona sonora troba un obstacle i per a seguir transmetent-se: o bé, ho envolta, o bé, es propaga per una obertura si n'hi ha
 Dispersió de Rayleigh, causa del color blau del cel i també és l'origen del cel rogenc durant l'ocàs 
 Dispersió Raman, dispersió inelàstica d'un fotó 
 Dispersió col·loidal, Dispersió (química), sistema heterogeni format per dues o més fases, la fase dispersa es troba en suspensió en el medi de dispersió 
 Dispersió de les llavors, moviment o transport de les llavors lluny de la planta mare
 Dispersió biològica, és el trasllat d'una espècie fora d'una població existent o des d'un organisme.